Cette page présente l'historique complet des matchs européens disputés par le Red Bull Salzbourg depuis sa première participation à la Coupe UEFA en 1971 sous le nom Austria Salzbourg.

Sous la forme de l'Austria Salzbourg, le club a participé six fois à la Coupe UEFA, trois fois à la Ligue des champions, deux fois à la Coupe Intertoto et une fois à la Coupe des coupes. Il connaît durant cette période sa meilleure performance en date en atteignant la finale de la Coupe UEFA en 1994.

Depuis son renommage en Red Bull Salzbourg en 2005 (identifié comme FC Salzbourg dans les compétitions de l'UEFA), il a pris part treize fois à la Ligue des champions et douze fois à la Ligue Europa.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du FC Salzbourg en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Red Bull Salzbourg
Salzbourg